Rudka (gromada w powiecie bielskim)
 Rudka (gromada w powiecie brzeskim)
 Rudka (gromada w powiecie chełmskim)